Seznam zavarovanih živalskih vrst v Sloveniji je narejen na podlagi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, ki vsebuje poleg splošnih določil tudi dve prilogi. Poleg priloge 1, t. j. Seznam živalskih vrst, katerih živali so zavarovane, vsebuje uredba tudi prilogo 2, t. j. Seznam živalskih vrst, katerih habitate se varuje, ki pa ni predmet tega seznama.

Zavarovane vrste živali 
Zavarovanje vrste je le eden izmed ukrepov varstva za ohranjanje vrstne pestrosti v naravi. Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti poleg zaščite posameznih, najbolj ogroženih vrst živali urejajo tudi ravnanje z njihovim genskim materialom ter habitati in ekosistemi vred.

Na državni ravni je zavarovanih nad 200 vrst oziroma višjih taksonomskih skupin živali. Zavarovane so predvsem tiste vrste, ki so neposredno ogrožene zaradi uničevanja osebkov, medtem ko je v strokovnih predlogih rdečih seznamov ogroženih živalskih vrst navedenih bistveno več vrst (okoli 2000 taksonov) živali. Najpogostejši razlog za ogroženost vrst je poškodovanje ali uničenje življenjskega prostora , zato so varstveni ukrepi za njegovo ohranjanje bistveni tudi za ohranjanje vrst.

Pojasnila k seznamu 
V seznamu so določene tiste živalske vrste, ki so domorodne (avtohtone) in tiste živalske vrste, ki niso domorodne (alohtone) na območju Republike Slovenije. 

Navedene živalske vrste v interesu Evropske unije so tiste, za katere na evropskem ozemlju držav članic Evropske unije velja, da so prizadete, ranljive, redke (živijo na omejenih geografskih območjih ali so redko raztresene na širšem geografskem območju) ali endemične.

Okrajšava spp. se uporablja za označevanje vseh na območju Slovenije domorodnih vrst višjega taksona oz. za označevanje vseh na območju Evropske unije domorodnih vrst višjega taksona.

Navajanja sistematskih enot v stolpcu »takson« so le informativna in ne za namene klasifikacije.

Seznam

Sesalci (Mammalia)
 Zavarovani sesalci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
 Zavarovani sesalci, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije

Ptice (Aves)
 Zavarovane ptice, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
 Zavarovane ptice, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije

Plazilci (Reptilia)
 Zavarovani plazilci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
 Zavarovani plazilci, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije

Dvoživke (Amphibia)
 Zavarovane dvoživke, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
 Zavarovane dvoživke, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije

Ribe (Pisces)
 Zavarovane ribe, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
 Zavarovane ribe, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije

Iglokožci (Echinodermata)
 Zavarovani iglokožci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
 Zavarovani iglokožci, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije

Žuželke (Insecta)
 Zavarovane žuželke, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
 Zavarovane žuželke, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije

Pajkovci (Arachnida)

Raki (Crustacea)
 Zavarovani raki, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
 Zavarovani raki, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije

Pijavke (Hirudinea)

Mnogoščetinci (Polychaeta)

Mehkužci (Molusca)
 Zavarovani mehkužci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
 Zavarovani mehkužci, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije

Mahovnjaki (Bryozoa)

Spužve (Porifera)

Viri in opombe 

Varstvo narave

Zavarovane živalske vrste v Sloveniji
Okoljevarstvo v Sloveniji